Кубок России по волейболу — второй по значимости волейбольный турнир России.

 Кубок России по волейболу среди мужчин
 Кубок России по волейболу среди женщин